Dustin Sylvester (né le  à Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec l'Ice de Kootenay dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel avec les Monsters du lac Érié dans la Ligue américaine de hockey en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Ice de Kootenay || LHOu ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Ice de Kootenay || LHOu ||58 ||2 ||4 ||6 ||13 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Ice de Kootenay || LHOu ||72 ||17 ||25 ||42 ||53 ||7 ||2 ||0 ||2 ||6 
|-
|2007-2008 || Ice de Kootenay || LHOu ||70 ||35 ||33 ||68 ||38 ||10 ||2 ||10 ||12 ||4
|-
|2008-2009 || Ice de Kootenay || LHOu ||34 ||21 ||20 ||41 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Ice de Kootenay || LHOu ||68 ||35 ||58 ||93 ||41 ||6 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Wölfe Freiburg || 2. Bundesliga || 48|| 34|| 26|| 60|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||64 ||15 ||19 ||34 ||20 || 8|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2012-2013 || Heat d'Abbotsford || LAH || 62|| 11|| 12|| 23|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Vienna Capitals || EBEL || 50|| 18|| 16|| 34|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Vienna Capitals || EBEL || 48|| 10|| 7|| 17|| 10|| 10|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL ||51 || 14 || 14 || 28 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
|2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL ||46 || 14|| 22|| 36|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL ||54 || 18 || 26 || 44 || 18 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2018-2019 || EC Bad Nauheim || DEL 2 ||52 || 26 || 45 || 71 || 78 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Kelowna
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EHC Freiburg
Joueur du EC Bad Nauheim
Attaquant de hockey sur glace